

Brasil 
 Igreja de Santo Antônio (Porto Alegre) — no Rio Grande do Sul
 Igreja de Santo Antônio (Volta Redonda) — no estado do Rio de Janeiro
 Igreja Matriz de Santo Antônio (Santo Antônio do Rio Abaixo) — em Minas Gerais
 Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento de Santo Antônio — no Pernambuco
 Convento e Igreja de Santo Antônio (São Luís) — no Maranhão
 Convento e Igreja de Santo Antônio (Recife) — no Pernambuco
 Convento e Igreja de Santo Antônio (Cairu) — na Bahia
 Igreja de Santo Antônio (São Paulo)
 Igreja de Santo Antônio (Três Lagoas) — no Mato Grosso do Sul
 Igreja Matriz de Santo Antônio (Tiradentes) — em Minas Gerais
 Paróquia Matriz de Santo Antônio de Pádua (Americana) — no estado de São Paulo
 Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua — em São Carlos no estado de São Paulo

Moçambique 
 Igreja de Santo António (Ilha de Moçambique)
 Igreja da Polana — em Maputo

Portugal 
 Igreja de Santo António de Lisboa
 Igreja de Santo António (Lagos)
 Igreja do Convento de Santo António da Lourinhã
 Igreja de Santo António (Moscavide)
 Igreja de Santo António (Norte Grande) — no concelho de Velas, Açores
 Igreja de Santo António dos Olivais — em Coimbra
 Igreja de Santo António (Viseu)

Outros países 
 Igreja de Santo António (Macau)
 Igreja de Santo António dos Portugueses — em Roma

Desambiguações de templos